Владівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Владівська сільська рада — Запорізька область, Чернігівський район